Окса́на — украинское женское личное имя. Украинская форма имени Ксения, вошедшая в число русских имён в качестве самостоятельного. Является распространённым с советских времён и одним из популярных русских имён.

Белорусская форма этого имени пишется и произносится как «Акса́на».

В переводе с греческого Ксения () — «иностранка», «путешественница», «гостья», «гостеприимная», «странница», «чужестранка», «чужая».

Производные имена: Оксанка, Ксана, Сана.

Именины: 31 января, 6 февраля, 26 августа.

Ссылки 

Русские женские имена